Пётр Ефи́мович Ше́лест (; 14 февраля 1908 года, село Андреевка, Змиевской уезд, Харьковская губерния, Российская империя — 22 января 1996 года, Москва, Россия) — украинский советский партийный и государственный деятель, первый секретарь ЦК КП Украины (1963—1972). Заместитель председателя Совета министров СССР (1972—1973). Герой Социалистического Труда (1968).

Член ВКП(б) с апреля 1928 года. Член ЦК КПСС (1961—1976), член Политбюро (Президиума) ЦК КПСС (1964—1973) (кандидат в члены Президиума ЦК КПСС в 1963—1964). Депутат Верховного Совета СССР (1958—1974), член Президиума Верховного Совета СССР (1966—1972).

Биография 
Родился 14 февраля 1908 года в селе Андреевка Змиевского уезда Харьковской губернии (ныне Балаклейский район Харьковской области Украины) в семье крестьянина-бедняка, полного Георгиевского кавалера войны с турками Ефима Дмитриевича Шелеста.

Окончил земскую четырёхлетнюю школу (1913—1917). Батрачил, работал почтальоном, с 1922 года ремонтником на железной дороге. В октябре 1923 года вступил в комсомол, служил в ЧОНе.
С 1926 года на комсомольской работе.
В 1927—1928 (1926-27?) годах учился в Изюмской окружной одногодичной совпартийной школе.
В 1928 году — секретарь Боровского районного комитета комсомола Харьковского округа.
В 1929 году месяц на учёбе во Владикавказской горно-пулемётной школе, после направлен в Харьков на учёбу в трёхгодичную партийную школу имени Артёма. С 1930 года на учёбе сначала на рабочем, потом на металлургическом факультетах Харьковского института народного хозяйства (в том же году Харьковский инженерно-экономический институт), не окончил. В составе комсомольских отрядов участвовал в проведении коллективизации. В 1932 году без отрыва от учёбы работал редактором радиогазеты «Комсомолец Украины».

В 1932—1935 годах работал на Мариупольском металлургическом комбинате им. Ильича и одновременно учился на вечернем отделении факультета по горячей обработке металлов Мариупольского металлургического института (инженер-механик). В 1935—1936 годах работал в Харькове в Главморсудснабе.
В 1936—1937 годах служба в рядах Красной Армии курсантом 30-го отдельного учебного танкового батальона в Днепропетровске, по сроку выпуска аттестован старшим лейтенантом.

1937—1963 годы 
В 1937—1940 годах работал на Харьковском заводе «Серп и молот» начальником цеха, с 1939 года — главным инженером. В 1940 году назначен главным технологом харьковского завода № 75.

С 1940 года на партийной работе: секретарь Харьковского горкома партии по оборонной промышленности в 1940—1941 годах. С декабря 1941 года — заведующий отделом оборонной промышленности Челябинского обкома партии. В 1942—1943 годах — инструктор Отдела оборонной промышленности Управления кадров ЦК ВКП(б). С августа 1943 года — парторг ЦК ВКП(б) Саратовского завода № 306. С августа 1945 года — заместитель по авиационной промышленности секретаря Саратовского обкома партии. С августа 1946 года — парторг ЦК ВКП(б) Саратовского завода № 292. Некоторое время заочно учился в Высшей партийной школе при ЦК ВКП(б).

В 1948—1950 годах — директор Ленинградского авиационного завода № 272.

В 1950—1954 годах — директор Киевского завода № 473. В 1953 году одновременно некоторое время был первым заместителем председателя Киевского горсовета.

В 1954 году назначен вторым секретарём Киевского горкома Компартии Украины. В 1954—1957 годах — второй секретарь Киевского обкома Компартии Украины. После XX съезда КПСС в апреле — декабре 1956 года возглавлял Комиссию Верховного Совета СССР по реабилитации незаконно репрессированных граждан на территории Киевской и Винницкой областей.

С февраля 1957 года по 1962 год — первый секретарь Киевского обкома партии. 

В августе 1962 года был избран секретарём ЦК КПУ по промышленности (выдвинут Хрущёвым и Подгорным), а в декабре 1962 года — председателем Бюро ЦК КПУ по промышленности и строительству.

1963—1973 годы 

2 июля 1963 года по прямому предложению Хрущёва был избран первым секретарём ЦК КПУ. Под влиянием Подгорного и Брежнева активно участвовал в смещении Хрущёва, на расширенном Президиуме ЦК КПСС в 1964 году первым выступил с критикой его деятельности.

Был инициатором ввода войск в Чехословакию в 1968 году. Проводил линию на замену чехословацкого руководства более лояльной к Москве группой руководителей.

19 мая 1972 года по предложению Брежнева и по своему согласию был освобождён от обязанностей первого секретаря ЦК КПУ с формулировкой: «В связи с переходом на должность заместителя председателя Совета Министров СССР». Новое назначение Шелест крайне тяжело воспринял лично, полагая, что оно свидетельствовало об интригах против него. На посту заместителя председателя Совмина курировал транспортную систему, здравоохранение, связь, медицинскую, лесную промышленность, министерства тяжёлого и общего машиностроения. Шелест выступил против назначения Владимира Щербицкого первым секретарём ЦК Компартии Украины.

Наиболее весомыми примерами вклада в культуру Украины  при непосредственном участии Шелеста являются историко-культурный заповедник на Хортице, Музей народной архитектуры и быта Украины в Пирогове, многотомная «Истории городов и сел Украинской ССР», дворец культуры «Украина».

Лично защищал Николая Винграновского и Ивана Драча от обвинений в национализме. Выступал с критикой поэта Евгения Евтушенко по поводу еврейского национализма. После своей отставки резко негативно оценивал Л. Брежнева. По воспоминаниям Юрия Фиалкова, не отличался высокими манерами в личном общении и в быту, ругался матом.

В апреле 1973 года написал заявление об освобождении от работы в связи с уходом на пенсию, был выведен из Политбюро ЦК КПСС. С мая 1973 года — персональный пенсионер союзного значения.

После 1973 года 

В 1974—1984 годы работал начальником опытно-производственного конструкторского бюро на авиационном заводе в Подмосковье.

Последние годы прожил в Москве на Пресне, незадолго до августа 1991 года был избран членом партийной комиссии Краснопресненского райкома КПСС.

В 1991 году приветствовал провозглашение независимости Украины, а в 1993 году впервые после отставки приехал в Киев, о чём давно мечтал, где прошло несколько его публичных выступлений, вызвавших большой интерес.

Скончался 22 января 1996 года в Москве; 13 июня 1996 года перезахоронен на Байковом кладбище в Киеве.

Первая жена — Любовь Банная (умерла в 1942 году от рака), вторая жена (с 1942 года) — Ираида Павловна Шелест (урождённая Мозговая; 1913—2007), по образованию — врач, сыновья — Борис (род. 1933), инженер-физик и Виталий (1940—2020), физик-теоретик.

Автор нескольких книг. На основе его воспоминаний были изданы две книги.

Библиография 
Історичне покликання молоді. — К., 1967. (Второе издание 1968).
 Историческое призвание молодёжи. — М., «Молодая гвардия», 1968 .
 Коммунист — активный боец партии. — Киев, 1969.
 Україно наша Радянська. — К., 1970.
 Идеи Ленина побеждают. — Киев., 1971.
…Да не судимы будете. — М., «Квинтэссенция», 1994.

Награды и звания 
 Герой Социалистического Труда (13.02.1968)
 3 ордена Ленина (14.02.1958; 13.02.1968; 02.12.1971)
 орден Красной Звезды (16.09.1945)
 медаль «За трудовую доблесть» (25.12.1959)
 медали

Примечания

Ссылки 
 
 Биографии: , [www.az-libr.ru/Persons/000/Src/0004/ff3281bd.shtml], 
 «проигрывать в бильярд первый секретарь цк кпу не любил, но и не терпел, когда ему поддавались. Сразу же говорил: «не балуй! Играй наравне, иначе не будем! »
  Авторська програма Оксани Марченко «Імена»: Петро Юхимович Шелест  
 30 лет назад с должности 1-го секретаря ЦК КПУ был снят Пётр Шелест
 Беседы с Шелестом: , 

Секретари парткомов КПСС на предприятиях и в организациях
Первые секретари Киевского обкома КП Украины
Члены Политбюро ЦК КПСС
Кандидаты в члены Политбюро ЦК КПСС
Члены Президиума Верховного Совета СССР
Организаторы авиационной промышленности
Похороненные на Байковом кладбище
Депутаты Верховного Совета СССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 6-го созыва
Персональные пенсионеры союзного значения
Выпускники Высшей партийной школы при ЦК КПСС
Депутаты Верховного Совета СССР 5-го созыва
Вторые секретари Киевского обкома КП Украины
Вторые секретари Киевского горкома КП Украины
Секретари Харьковского горкома КП Украины
Делегаты XX съезда КПСС
Делегаты XXI съезда КПСС
Делегаты XXII съезда КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС